CPS1 steht für:
 Carbamoylphosphat-Synthetase I, ein Enzym

CPS-1 steht für:
 CP System 1, eine Videospielplatine

CPS1